Die BNP Paribas Open 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis zum 17. März 2013 in Indian Wells stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der Saison 3013 war es das erste von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fanden in Indian Wells auch die BNP Paribas Open 2013 der Damen statt.

Titelverteidiger im Einzel war der Schweizer Roger Federer, der im letztjährigen Finale John Isner in zwei Sätzen besiegte. Im Doppel gewannen im letzten Jahr Marc López und Rafael Nadal das Finale. Sieger im Einzelwettbewerb wurde Rafael Nadal, der sich im Finale gegen Juan Martín del Potro mit 4:6, 6:3 und 6:4 durchsetzte. Es war sein dritter Titel der laufenden Saison und sein ebenfalls dritter Titel in Indian Wells. Die Doppelkonkurrenz entschied das topgesetzte Brüderpaar Bob und Mike Bryan für sich. Sie bezwangen im Endspiel die Überraschungsfinalisten Treat Conrad Huey und Jerzy Janowicz mit 6:3, 3:6 und [10:6].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BNP Paribas Open 2013 fand am 5. und 6. März 2013 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den BNP Paribas Open 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 123 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 51 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 68 kB)

Tennisturnier in Indian Wells
ATP World Tour 2013